Gustav Krug kan syfta på:

* Gustav Adolf Krug (1805–1874), tysk ämbetsman och kompositör
 Gustav Clemens Felix Krug (1844–1902), tysk kompositör
 Gustav Krug von Nidda (1836–1918), tysk ämbetsman